«Спарта́к» — советский футбольный клуб из Ленинграда, существовавший с 1931 по 1966 год.

Названия 
 1935—1964 год — «Спартак» (Ленинград)
 1965—1966 год — «Автомобилист» (Ленинград)

История 
Датой основания клуба принято считать 1 мая 1931 года под названием «Промкооперация» (Ленинград). С 1931 (осень) по 1934 год участвует в первенстве Ленинграда. 3 место в чемпионате Ленинграда в 1934 году. В 1935 году на базе команды «Промкооперация» (Ленинград) при городской организации ВФСО «Спартак» создана команда «Спартак» (Ленинград). Дебютант чемпионата СССР по футболу 1936 (весна) года в Группе «Б». В 1950 году приказом Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта команда мастеров «Спартак Ленинград» была расформирована, а коллектив спортивного общества «Спартак» продолжил выступать на любительском уровне в первенстве города. В 1959 году команда мастеров была возрождена и приняла участие в первенстве СССР, где заменила коллектив Ленинградского технологического института ЛТИ. По окончании сезона 1966 года команда была окончательно расформирована, вместо неё была организована молодёжная команда «Большевик».

Статистика выступлений

Первенство города

Чемпионат и кубок страны

Главные тренеры 

 1936, с июля — 1938: Павел Батырев
 1939: Михаил Окунь
 1940—1941, по июнь: Павел Батырев
 1945: Михаил Бутусов
 1946—1948: Павел Батырев
 1959: Валентин Фёдоров
 1961—1963: Валентин Фёдоров (Н. Афанасьев со-тренер в 1961)

Команда «Автомобилист» Санкт-Петербург 
В российский период в первенстве КФК в 1992 году играла команда «Автомобилист-Прометей» (заняла 7-е место в зоне «Центр», группа «А»), в 1997 году — «Победа-Автомобилист» (заняла 6-е место в зоне «Северо-Запад»).

Литература 
 Киселёв Н. Я. «70 футбольных лет. Футбол в Петербурге, Петрограде, Ленинграде» (Справочник). Ленинград. Лениздат. 1970 год. 280 стр. — 127, 130—131, 137—140, 143—148, 150—152, 155—156, 158, 168—169, 172—174, 177—178, 182—183, 187—189, 219, 225—226, 231, 236, 240—242, 245, 251—253, 255—257, 260, 263, 265, 269. -

 Адоньев Б. «Чемпионаты СССР 1936—1991». Справочник. Часть 1 (1936—1946). Москва. Типография МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1993 год. 32 стр.
 Адоньев Б. «Чемпионаты СССР 1936—1991». Справочник. Часть 2 (1947—1951). Москва. Типография МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1993 год. 40 стр.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 1-й том (1936—1969 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 710 — 19, 22, 36, 45, 69-71, 74-75, 80-81, 82, 86, 92, 172, 187, 210—211, 305, 327, 362, 389, 417—418, 445, 479—480, 492, 517—518 с. — ISBN 978-5-0050-7970-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 2-й том (1970—1991 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 624—503, 508, 528 с. — ISBN 978-5-0050-8184-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 3-й том (таблицы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 392 — 28-29 с. — ISBN 978-5-0050-8656-3. — ISBN 978-5-0050-7971-8.
 «Чемпионаты СССР 1939». Составитель Колос В. Уфа. 1993 год. 57 стр.
 «Чемпионаты СССР 1940—1941». Составитель Колос В. Уфа. 44 стр.
 «Чемпионаты СССР 1945—1946». Издание 2-е. Исправленное и дополненное (по 3-й группе 1946 г.). Составитель Колос В. Н. 88 стр.
 «Футбол в СССР. 1947—1948. Чемпионат и Кубок СССР». Автор-составитель Колос В. Н. Уфа. 2001 год. 82 стр.
 Футбол в СССР. 1936—1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том 1. 1936—1964 годы". Автор-составитель Ю.Кошель. Москва. Предприятие «Техносоюз». Издательство «Луч-1». 1993 год. 271 стр. — 24, 94, 115, 117, 122, 129 и 133 стр. — ISBN 5-900612-02-3
 «Футбол в СССР. 1936—1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том 2. 1965—1977 годы». Автор-составитель Ю.Кошель. Москва. Предприятие «Техносоюз». Издательство «Луч-1». 1994 год. 269 стр. — ISBN 5-900612-07-4

Примечания

Ссылки 
 70 футбольных лет
 Матчи клуба в базе Wildstat (включая сезоны 1957 — «Буревестник» и 1958 — ЛТИ)
 Ленинградские команды в высшей лиге

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Санкт-Петербурга